Horvátország
Slunjčica falu Szluin községben, Károlyváros megyében
Slunjčica folyó a Kordun területén, a Korana mellékvize